Австрийская Бундеслига 2015/16 () — 104-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионский титул защищает команда Ред Булл.

Регламент

Общие сведения 
10 клубов-участников сыграют традиционный четырёхкруговой турнир из 36 туров (каждая команда проведёт по четыре матча с каждой из остальных команд — два дома и два в гостях).

Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут представлять Австрию в еврокубках сезона 2016/2017, а команда, занявшая последнее, 10-е место, покинет Бундеслигу.

Еврокубковая квота 
 Чемпион страны и клуб, занявший 2-е место, становятся участниками Лиги чемпионов УЕФА, начиная соревнования с 3-го квалификационного раунда.
 В Лигу Европы УЕФА попадают обладатель Кубка Австрии и бронзовый призёр чемпионата страны (оба - 3-й квалификационный раунд), а также команда, занявшая 4-е место (2-й квалификационный раунд). Если Кубок страны выиграет команда, занявшая в чемпионате одно из первых четырёх мест, то 3-й и 4-й клубы Австрии начнут соревнования с 3-го этапа, а место во 2-м квалификационном раунде займёт команда, занявшая в Бундеслиге 5-е место.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

Примечание. «Адмира-Ваккер» попал в Лигу Европы в связи с победой «Ред Булла» в Кубке Австрии.

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания 

2015/2016
Спорт в Австрии в 2015 году
Спорт в Австрии в 2016 году
Австрия
Футбол в Австрии в сезоне 2015/2016